IIMC ist Abkürzung für:
 Institute for Indian Mother and Child, indische NGO
 Indian Institute of Management, Kolkata

Abkürzung